Henri van Zanten (1918-1943), Nederlands eerste luitenant van het KNIL
Henri van Zanten (1957 - 2020), Nederlands kunstenaar